Соревнования во фристайле в мужском могуле на зимних Олимпийских играх 2002 прошли 23 февраля в Парк-Сити с участием 30 спортсменов из 12 стран.

Результаты

Квалификация 
Квалификация началась в 09:00 по местному времени. В квалификации приняло участие 30 спортсменов, 16 из которых прошли в финал.

Финал 
Финал начался в 12:00 по местному времени. Олимпийский чемпион 1998 года Джонни Мосли в финале выполнил сложный элемент dinner roll, который по действовавшим правилам был засчитан как ошибочный. В итоге Мосли остался только 4-м. После Олимпийских игр ФИС изменила правила подсчёта баллов, по новым правилам Мосли выиграл был золото на Играх 2002 года.

Ссылки 
 Результаты квалификации 
 Результаты финала 

Фристайл на зимних Олимпийских играх 2002